Середа́ — слов'янське й, зокрема, українське прізвище. Прізвище Середа утворене від прізвиська. Швидше за все, Середою назвали дитину, народжену в середу, або середнього з трьох братів. З часом середній брат отримав прізвище Середа. Також, існує згадка про Середу в Біблії Числа 26.26 «Сини Завулона за їхніми родами: від Середа рід Середів, від Елона покоління Елонів, від Яхлеїла покоління Яхлеїлів».

Персоналії 
 Середа Андрій (* 1 січня 1964) — український співак, артист, лідер гурту «Кому вниз»;
 Середа Антон Хомич (1890—1961) — графік і майстер прикладного мистецтва, педагог;
 Середа Антоній Валентинович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році;
 Середа Богдан В'ячеславович ( 1983) — український волейбольний тренер, колишній волейболіст, у тому числі пляжний;
 Середа Борис Миколайович (1972—2014) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Середа Борис Петрович (*24 серпня 1961) — український учений у галузі обробки металів. Доктор технічних наук, професор, академік АН ВШ України з 2005 р.;
 Середа Валерій В'ячеславович (* 1968) — генерал-майор МВС України;
 Середа Василь (* 1906 — ?) — інженер залізничного транспорту;
 Середа Володимир (* 2 грудня 1934) — громадський діяч;
 Середа Владислав Олегович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Середа Григорій Кузьмич (1925 — 1995) — український радянський психолог, представник Харківської школи;
 Середа Денис Ігорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Середа Едуард Йосипович (* 25 березня 1922 — †22 жовтня 2009) — російський цирковий килимовий клоун;
 Середа Єлизавета Омелянівна (* 26 квітня 1907 — † 1992) — український літературознавець і мистецтвознавець;
 Середа Іван Михайлович (* 1905 — †1941) — комендант 1-ї дільниці 94-го Сколівського прикордонного загону Українського прикордонного округу військ НКВС, Герой Радянського Союзу (1965, посмертно);
 Середа Іван Павлович (* 1919 — † 1950) — Герой Радянського Союзу (1941);
 Середа Ігор Омелянович (* 1921 — † 1988) — Герой Радянського Союзу (1946);
 Середа Костянтин Георгійович (* 1900 — † 1966) — Герой Радянського Союзу (1945);
 Середа Микола Миколайович (* 1890 — † 1948) — оперовий співак, ліричний тенор;
 Середа Микола Миколайович (1985—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році;
 Середа Михайло Тимофійович (*1887 — † 1939) — підполковник Армії УНР;
 Середа Олексій Вікторович ( 2005) — український спортсмен, Чемпіон Європи з стрибків у воду;
 Середа Остап Володимирович — український історик;
 Середа Петро Сельверстович (* 1917 — † 1984) — Герой Радянського Союзу (1942);
 Середа Петро Терентійович (*16 травня 1888 — † ?) — підполковник Армії УНР;
 Середа Семен Пафнутійович (1871—1933) — державний діяч, нарком землеробства РСФРР (1918—1921).
 Середа Ярослав Іванович (* 1900) — інженер у ділянці нафтопереробки.
 Середа-Голдун Ася Михайлівна (1974) — українська артистка музичної комедії, солістка-вокалістка Київського театру оперети, заслужена артистка України.

Див. також 
 Середа
 Козиряцька-Середа Олена Іванівна
Українські прізвища